De Ironman Hawaï 1982 is een triatlonwedstrijd, die wordt beschouwd als het wereldkampioenschap triatlon voor de Ironman Afstand (3,86 km zwemmen - 180,2 km fietsen - 42,195 km hardlopen). Het was de zesde editie van de Ironman Hawaï, die werd gehouden op zaterdag 9 oktober 1982. In tegenstelling tot de voorgaande edities vond de wedstrijd nu in de maand oktober plaats en werd er gestart op het eiland Hawaï in Kailua-Kona. Er was dus eerder dat jaar ook al een Ironman Hawaï 1982 in februari geweest.

De wedstrijd bij de mannen werd gewonnen door de Amerikaan Dave Scott de met 9:08.23 de winnaar van vorig jaar ruim 20 minuten voor bleef. Bij de vrouwen streek de eveneens Amerikaanse Julie Leach met de hoogste eer door in 10:54.08 als eerste te finishen. De Nederlander Gregor Stam werd dertiende in 10:13.23 en was hiermee de snelste niet Amerikaan.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen

1982 2
Triatlon in 1982